János este un nume propriu unguresc:

János Batsányi (1763-1845), poet maghiar
János Bolyai (1802-1860), matematician maghiar
Károly-János Vekov politician in legislatura 2000-2004.
János Boros viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.